Die Prva Liga FBiH 2009/10 war die insgesamt 15. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Föderation Bosnien und Herzegowina und die zehnte als Prva Liga FBiH im Fußball der Männer. Sie begann am 14. August 2009 und endete am 5. Juni 2010.

Meister wurde der FK Budućnost Banovići.

Modus 
16 Mannschaften starteten in die Saison und spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. NK Posušje zog nach dem 10. Spieltag zurück. Die Spiele wurden annulliert und der Verein stand als erster Absteiger fest.

Der Meister stieg in die Premijer Liga 2010/11 auf, während die letzten drei Teams in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle futbol24.com

2009
Fußballsaison 2009/10